

Persone
Kiyoshi Tomizawa (1943) – calciatore giapponese
Michie Tomizawa (1961) – doppiatrice giapponese
Shōya Tomizawa (1990-2010) – pilota motociclistico giapponese

Trasporti
Tomizawa – stazione della metropolitana di Sendai